Klosterhofschule steht für:

 Klosterhofschule (Lübeck), denkmalgeschützter Schulkomplex in Lübeck
 Klosterhofschule (Nellingen), Grundschule in Nellingen